APO kan syfta på

 APO – en teknisk term inom optiken av objektiv, se apokromatisk
 APO – en del av den radikala västtyska studentrörelsen i slutet av 1960-talet, se Außerparlamentarische Opposition